teczka – rodzaj torby
 teczka papierowa – papierowe opakowanie na dokumenty